El nombre Ana ha sido usado por ocho ciclones tropicales en el océano Atlántico, dos en el Pacífico y uno en el Suroeste del Índico:
Tormenta tropical Ana (1979)
Tormenta tropical Ana (1985)
Tormenta tropical Ana (1991)
Tormenta tropical Ana (1997)
Tormenta tropical Ana (2003)
Tormenta tropical Ana (2009)
Tormenta tropical Ana (2015)
Tormenta tropical Ana (2021)
En el Pacífico Central:
Huracán Ana (2014)
En el Pacífico Sur:
Ciclón Ana (2021)
En el Suroeste del Índico:
Tormenta tropical moderada Ana (2022)